Un prénom androgyne aussi appelé prénom unisexe ou un prénom neutre est un prénom pouvant, avec la même prononciation, être porté tant par une personne de sexe féminin que masculin ; on utilise aussi le terme de prénom mixte.
Si, outre l’homophonie, on a également homographie, on parle alors de prénom épicène.

Problématique 
Dans un contexte où l’on parle de plus en plus des personnes trans et intersexe, de nombreuses personnes non binaires adoptent un prénom d’usage non genré afin de se soustraire à la binarité des genres.

Liste de prénoms mixtes en français 

La liste ci-dessous rassemble les prénoms mixtes de langue française.

Prénoms épicènes (invariables en genre)

Prénoms courants 
, Andrea, , Camille, , , , , , , Lou, Maxence, Morgan, ,  (ou , Sascha), Yaël, Yannick.

Cas particuliers :
 Alexis est un prénom masculin mais féminin aux États-Unis ;
Alix est en général féminin, rarement employé au masculin au  siècle;
 Anne est en général féminin, mais a été employé au masculin dans le passé, rarement au  ;
  est un prénom masculin, mais il est mixte dans les pays de langue anglaise ;
  est un prénom féminin, parfois masculin aux États-Unis ;
  est un prénom majoritairement féminin, les formes Frédéric ou Frédérick étant préférées comme forme masculine ;
  est un prénom masculin, et très rarement féminin ;
 Si  est mixte, Jacky est un prénom masculin, et très rarement féminin ;
 Jean est masculin, mais en anglais,  est un prénom féminin, dont la forme masculine est John. Jeanne se dit plus généralement Joan, telle Jeanne d’Arc, traduit par  ;
 Marie est féminin au  ; quand il est utilisé comme masculin c’est surtout en composition. En revanche, à la fin du  et au début du  il était très courant que l’on donne « Marie » comme , ,  ou  prénom aux garçons : c’était ainsi le cas de 126 des  Compagnons de la Libération « Homme » soit 12,2 % d’entre eux ;
 Maxime est un prénom masculin, et rarement féminin ;
 Morgan est masculin en français, mixte en anglais et en breton (le féminin est plus souvent Morgane) ;
  est un prénom masculin, et très rarement féminin ;
  est féminin, et rarement masculin ; pareil pour Nicola ;
 Patrice est un prénom masculin, et rarement féminin (voir Patricia) ;
 Philippe est un prénom masculin, et très rarement féminin ;
  est un prénom féminin, et plus rarement masculin ;
  est un prénom masculin, et très rarement féminin ;
  est un prénom masculin, et mixte via le diminutif de Samantha ;
  est un prénom masculin, et rarement féminin ;
  est un prénom masculin, et rarement féminin ;
  est un prénom masculin, et rarement féminin ;
 Yann est un prénom masculin, et rarement féminin ;
  est un prénom féminin, et très rarement masculin ;

Prénoms rares 
Abigaël ou , Adama, Alexie, Alix, Alma, Aloïse, Ambre, , Anaël, , , Ariel, Arsinoë, , , Calixta, , , Cassandre, , Cléo, Dana, Éden, Élie, Ezra, Edelwen, Gwen, , Jo, Keziah, Lexane, Lior, Loan, Loïs, Louison, , Mahé ou Maé, Modeste, Nell, Noa, , , Nirina (prénom malgache), , , , , Tiphaine, Valéry (ou Valery), Willow, Yaël.

Cas particuliers :
 Alix est un prénom plus souvent féminin que masculin ;
 Anaël, bien qu'originellement masculin, est aujourd'hui également féminin ; Dans ce cas, la graphie Anaëlle est généralement préférée ;
  est un prénom masculin, et aussi, mais très rarement, féminin ;
  est un prénom masculin mais évolue vers une tendance mixte ;
  est un prénom masculin, et aussi, mais très rarement, féminin ;
 Keziah, ou Kezia qui est le prénom de la deuxième fille de Job dans la Bible, est également masculin ;
  est un prénom féminin, et est devenu très rare au masculin ;
  est un prénom féminin peu fréquent, et aussi plus rarement masculin ;
  est un prénom masculin peu fréquent, et aussi plus rarement féminin, avec la même orthographe ou bien avec un e : Martiale ;
 Modeste est un prénom masculin, et aussi, mais très rarement, féminin ;
  est un prénom mixte peu fréquent, mais dans les pays anglophones Grande-Bretagne, Australie, États-Unis le prénom est plus souvent féminin que masculin ;
  est un prénom masculin russe, qui est souvent pris pour un prénom féminin en dehors des pays slaves ;
  fut d'abord utilisé au masculin durant l'Antiquité, puis employé au féminin au  par les Puritains, grands amateurs de « prénoms vertueux » ;
 Valéry (ou Valery) est un prénom masculin maintenant rare (le féminin étant Valérie, qui est courant), et aussi et plus rarement encore féminin avec cette orthographe en y ;
 Willow est un prénom mixte peu répandu en France mais plus attribué dans les pays anglophones. Le prénom est arrivé dans la culture française par deux biais : le film Willow de Ron Howard (1988) (prénom masculin) et la série télévisée Buffy contre les vampires (1997) (prénom féminin : Willow Rosenberg). Willow est également le prénom de la jeune chanteuse et actrice Willow Smith, fille de l'acteur Will Smith. Willow signifie "saule" en anglais.

Prénoms mixtes non épicènes (homophones seulement) 
 Aimée : féminin de 
 Anaëlle : féminin possible de Anaël (qui est un prénom mixte épicène)
 Andrée : féminin de André
 Arielle : féminin de Ariel
 Armelle : féminin de Armel
 Axelle : féminin de Axel
  : féminin de Bénédict/Benoît
 Danaëlle : féminin (rare) de Danaël
 Danielle ou Danièle : féminin de Daniel
  : féminin de  (Dorian est un prénom mixte, selon sa prononciation)
 Emmanuelle : féminin de 
 Frédérique : féminin de Frédéric
 Gabrielle : féminin de 
 Gaëlle : féminin de Gaël
 George : féminin (rare) de Georges
 Gwenaëlle : féminin de Gwenaël
 Joëlle : féminin de 
 Josée : féminin (rare) de 
 Josèphe : féminin (rare) de Joseph
 Karime : féminin (rare) de 
 Kiliane : féminin de 
 Lionelle : féminin de 
 Maëlle : féminin de   
 Mallorie, Malorie, Mallaurie, Malaurie : féminins de  (qui est un prénom mixte épicène)
  : féminin de 
 Michèle ou Michelle (ou Micheline aussi, non mixte) : féminins de Michel
  : féminin de Morgan
 Noée : féminin de 
 Noëlle : féminin de Noël
  : féminin de Pascal
  : féminin de Paul
 Raphaëlle : féminin de 
 Renée : féminin de 
 Valérie : féminin de Valéry (ou Valery) (qui est un prénom mixte épicène)

Prénoms féminisés 
 Adrienne : féminin de 
 Alberte : féminin de Albert
 Albertine : féminin de Albert
 Alexandra : féminin de Alexandre
  : féminin de Antoine
  : féminin de  ou Aurélien
 Audrey : féminin d'/
 Bérangère : féminin de 
 Bernadette : féminin de Bernard
 Charline : féminin de Charles
 Charlotte : féminin de Charles
 Christiane : féminin de Christian
 Claudette, Claudie, Claudine, Claudy : féminins de , qui est aussi mixte épicène
 Clémence : féminin de Clément
 Corentine : féminin de Corentin
 Denise : féminin de Denis
  : féminin de 
  : féminin de 
 Éliette : féminin d'Élie
 Érica ou  : féminin d'Éric
 Ernestine : féminin d'
 Fleur : féminin de Fleury
 Florence : féminin de Florent
  : féminin proche de  (Franc sans le k est prénom anglais masculin, et rarement féminin)
 Ghislaine : féminin de 
 Guilhemine : féminin de Guilhem
 Guillemette : féminin de Guillaume
 Gwenvaëlla : féminin de Gwenvaël
 Henriette : féminin d'Henri
 Herveline : féminin de d'
 Huguette : féminin de 
  : féminin de Jacques
  : féminin de Jérôme
 Jocelyne : féminin de Jocelyn
  : féminin de Jean
  : féminin de Joseph
 Louise : féminin de Louis
 Martine : féminin de Martin
 Mauricette : féminin de Maurice
 Moïsette : féminin de Moïse
 Nathalie : féminin de Natale
 Nicole, Nicolette : féminins de Nicolas
 Pascaline : féminin de Pascal
 Patricia : féminin de Patrice (qui est mixte aussi)
  : féminin de 
 , , Paulia : féminins de Paul
 Raymonde : féminin de 
  : féminin de Simon
 Stéphanie : féminin de , qui est aussi mixte épicène
 Sylvaine : féminin de Sylvain
 Théodora : féminin de 
 Valentine : féminin de 
 Yvette : féminin de Yves

Synthèse statistique des prénoms mixtes épicènes 
On ne peut pas définir le type mixte sans prendre en compte au moins un seuil. D'une part un seuil concernant le nombre minimal d'occurrences du prénom parmi les  de prénoms attribués en France en un peu plus d'un siècle, et d'autre part la fréquence relative minimale entre masculin et féminin : un prénom vraiment mixte devrait au moins concerner par exemple plus de 1% des cas (1% de masculin et 99% de féminin, ou alors l'inverse), ou peut-être 10 % des cas (10% de masculin et 90% de féminin) en étant plus strict, pour avoir une véritable signification statistique. Si on n'applique aucun seuil, on arrive à près de  prénoms mixtes épicènes, mais chaque occurrence devient pratiquement une exception en soi. Voici la synthèse avec le premier seuil à 2 000 occurrences minimum (avec une fréquence relative minimale de 1 %), soit 217 prénoms mixtes épicènes.

Le fichier de l'INSEE commence en 1900 et s'achève en 2020, certains prénoms n'ont pas d'accents ni de tildes, d'autres n'ont pas de date (on peut alors trouver 4 petites croix juxtaposées en forme de 'x' à la place, pour seulement 1 % des cas), ou bien ne sont pas identifiés (on trouve '_PRENOMS_RARES' à la place du prénom, soit 1.9 % des cas). On a  prénoms correctement identifiés sur  répertoriées en France sur un peu plus d'un siècle.

Les colonnes sont Sexe (1:Garçon, 2:Fille);Prénom usuel;Année;Nombre d'occurrence, il contient  de prénoms, par exemple : 2;BERANGERE;2010;5, soit  de Bérangère en 2010. L'année moyenne est logiquement pondérée par le nombre d'occurrences pour chaque année.

Synthèse statistique des prénoms mixtes homophones 

Voici la synthèse obtenue en regroupant les prénoms mixtes homophones, avec un seuil minimal de  occurrences. Les prénoms mixtes épicènes sont affichés en gras (si la fréquence relative d'un des genres est par exemple 0.9%, elle est arrondie à 1%, mais reste inférieure au seuil de 1%, comme Maxime, il n'est donc pas en gras). Si la fréquence d'une variante est inférieure à 1% à celles de ses homophones, elle est retirée et décomptée (il s'agit souvent d'une orthographe fantaisiste).

Synthèse statistique des prénoms similaires 

Les prénoms mixtes épicènes sont affichés en gras, et les prénoms mixtes homophones en italique. Un prénom peut être à la fois épicène et homophone. Si la fréquence d'une variante est inférieure à 1% relativement à celles de ses homogènes (similaires), elle est retirée et décomptée. On n'affiche que les prénoms avec au moins  occurrences, ce qui donne 81 prénoms.

Source INSEE 
Le fichier des prénoms contient des données sur les prénoms attribués aux enfants nés en France entre 1900 et 2018. Ces données sont disponibles au niveau France et par département. Le format dbase peut être ouvert par exemple via le logiciel MS-Access, les colonnes sont : Sexe (1:Garçon, 2:Fille);Prénom usuel;Année;Département;Nombre d'occurrence, il contient  de prénoms :
 Fichier des prénoms - État civil - France

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Prénom
 Postnom
 Prénom composé
 Listes de prénoms
 Liste de prénoms français et de la francophonie
 Liste des prénoms les plus donnés en France

Liens externes 
 
Prénoms épicènes, France, 1900-2018

Prenoms